Pendleton kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
Pendleton, Lancashire, ort i England

USA
Pendleton, Indiana
Pendleton, Missouri
Pendleton, New York
Pendleton, Oregon
Pendleton, South Carolina
Pendleton, Texas
Marine Corps Base Camp Pendleton

Personer
Pendleton Murrah (1824–1865), amerikansk politiker
Austin Pendleton (född 1940), amerikansk skådespelare
Brian Pendleton (1944-2001), brittisk gitarrist
Don Pendleton (1927–1995), amerikansk författare
Edmund Pendleton (1721–1803), amerikansk politiker och jurist
George H. Pendleton (1825–1889), amerikansk politiker
James Madison Pendleton (1811-1891), amerikansk baptistpastor
Joseph Henry Pendleton (1860–1942), amerikansk general 
Nat Pendleton (1895–1967), amerikansk brottare och skådespelare
Terry Pendleton (född 1960), amerikansk basebollspelare
Victoria Pendleton (född 1980), engelsk cyklist

Se även
Pendleton County

Engelska efternamn